Ла Торказа има више значења:

 Ла Торказа (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Торказа (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Торказа (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Торказа (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику